ASK, Ask  ali ask je lahko:
 acetilsalicilna kislina
 Smučarska šola ASK Kranjska Gora
 analiza stroškov in koristi
 ask, razmnoževalni organ askomicetnih gliv

Glej tudi